Blaues Eis bezeichnet

 Eis, das durch Leerung einer Bordtoilette während des Fluges am Flugzeug entsteht und herabfallen kann
 Blaueisfelder, schneefreie Eisflächen in der Antarktis